chalazion – przewlekłe zapalanie powieki
 Chalazion – rodzaj grzybów